Ahliesaurus är ett släkte av fiskar. Ahliesaurus ingår i familjen Notosudidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Ahliesaurus